Gudehus ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Gudehus (* 1968), deutscher Sozialpsychologe
 Gerd Gudehus (* 1938), deutscher Ingenieurwissenschaftler
 Hans-Christian Gudehus († 2015), deutscher Agrarwissenschaftler
 Heinrich Gudehus (1842–1909), deutscher Tenor
 Juli Gudehus (* 1968), deutsche Grafikerin
 Timm Gudehus (* 1939), deutscher Manager, Wissenschaftler, Berater und Autor